Първа македонска футболна лига 1997/98 е шести шампионат по футбол на Република Македония. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Силекс Кратово.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
* Брегалница е изваден от групата, като мачовете му след 13-и кръг са анулирани.

Таблица с резултати 

* Анулиран мач

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони